Dürst ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dürst (1926–2000), Schweizer Geograph und Kartenhistoriker
 Hans Dürst (1921–2001), Schweizer Eishockeyspieler
 Jenny Dürst (* 1999), Schweizer Tennisspielerin
 Marianne Dürst Benedetti (* 1961), Schweizer Politikerin (FDP)
 Markus Dürst (* 1982), Schweizer Musiker
 Melchior Dürst (1886–1950), Schweizer Lehrer, Theatergründer, Regisseur und Bühnenautor
 Peter Dürst (* 1936), deutscher Requisiteur
 Thomas Dürst (* 1967), deutscher Radsportler
 Walter Dürst (1927–2016), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Duerst
 Türst